Axelle Guiguet – pentatleta francese
 François Guiguet – pittore francese
 Lucien Guiguet – ex pentatleta francese